Натуральне число 1522
 1522 рік до нашої ери
 1522 рік нашої ери